Уильям Нельсон Пендлтон (William Nelson Pendleton) (26 декабря 1809 — 15 января 1883) — американский учитель, священник епископальной церкви и военный. Генерал армии Конфедерации в годы гражданской войны, шеф артиллерии Северовирджинской армии на протяжении всего конфликта. После войны сновал служил священником и писал книги на религиозные темы.

Ранние годы 
Уильям Пендлтон родился в Ричмонде в семье Эдмунда Пендлтона (1774—1847), который был приемный сыном Эдмунда Пендлтона, и Ласи Нельсон (1776—1848). Его детство прошло на плантации под Ричмондом, где он обучался частными учителями. В 1826 году он поступил в военную академию Вест-Пойнт, которую закончил 5-м по успеваемости в выпуске 1830 года (в одном классе с Джоном Магрудером). По окончании он был определён во 2-й артиллерийский полк в звании второго лейтенанта. Пендлтон служил в Арсенале Огасты (Джорджия) в 1830—1831 году, с 28 августа 1831 года по 8 сентября 1832 года преподавал в Вест-Пойнте математику. В 1831 году он женился на Анзолетт Паж (1807—1884) из Рагсвэмп, округ Хановер.

27 октября 1832 года Пендлтона перевели в 4-й артиллерийский полк и с 1832 по 1833 год он служил в форте Гамильтон, в Нью-Йорке. 31 октября 1833 года он уволился из армии.

Через четыре года после увольнения из армии в Пендлтоне проснулась религиозность и он был рукоположен в священники епископальной церкви. Он сменил несколько колледжей и частных школ; в 1840 году он служил в Александрии, и здесь родился его сын Сэнди Пендлтон (28 сентября). В 1844 Пендлтон открыл школу для мальчиков в Балтиморе, а в 1847 году переехал во Фредерик, где служил в , а его сын обучался во фредерикской частной школе.

В 1853 году Пендлтону предложили стать священником в епископальной церкви Грейс в Лексингтоне, Вирджиния, где он так же рассчитывал открыть частную школу. Его сын поступил в Вашингтон-Колледж, который окончил за три года и за это время познакомился с преподавателем ВВИ, Томасом Джексоном.

Гражданская война

Примечания

Литература 
 Eicher, John H., and David J. Eicher, Civil War High Commands. Stanford: Stanford University Press, 2001. ISBN 978-0-8047-3641-1.
 Lee, Susan P., Memoirs of William Nelson Pendleton, Sprinkle Publications, 1991, ISBN 1-59442-092-0.

Ссылки 
 Статья о Пендлтоне в Вирджинской энциклопедии 
 ‘A Stupid Old Useless Fool’ 
 Register of Officers and Graduates of the United States Military Academy Class of 1830
 Геттисбергский рапорт Пендлтона 
 Пендлтон на findagrave.com 

Генералы армии Конфедерации
Выпускники Военной академии США